Miejscowości w USA:
 Olive Hill – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Carter
Gminy w USA:
 Olive Hill (ang. Olive Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Person